Департамент Конфлуэнсия  () — департамент в Аргентине в составе провинции Неукен.

Территория — 7352 км². Население — 362673 человек. Плотность населения — 49,30 чел./км².

Административный центр — Неукен.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Неукен. 

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Аньело
на востоке — с провинцией Рио-Негро
на юго-западе — с департаментом Пикун-Леуфу
на западе — с департаментом Сапала

Демография
По данным Национального института статистики и переписи населения в Аргентине на 2010 год численность жителей департамента была 362673 против 314793 человек в 2001 году, что составило рост на 15,2 %.

Топонимика 
Испанское слово Конфлуэнсия значит волок. Департамент названный по волоку между реками Неукен и река Лимай.

Экономика 
Конфлуэнсия самый богатый департамент в провинции. Департамент имеет ресурсы как нефть и природный газ. В маленьком городе Вилья-Эль-Чокон находится главная гидроэлектростанция в Патагонии — Эль-Чокон.
Производство яблок и груш очень важный сектор, особенно в городах как Плоттьер или Сенильоса.

Административное деление
Департамент включает 9 муниципалитетов:
Неукен
Сентенарио
Кутраль-Ко
Пласа-Уинкуль
Плоттьер
Сенильоса
Вилья-Эль-Чокон
Виста-Алегре
Саусаль-Бонито

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Неукен